Кеиль или Кеила (, гематрия — 215, Стронг — 7084) — город в уезде Иуды, упоминается в Библии 18 раз (; ; ; ).

Город располагался на вершине горы, отделённой от основного хребта ущельем 17-метровой глубины. Давид защищал Кеиль от филистимлян. Обычно отождествляется с Хирбет-Кила, лежащим у ручья Вади-эс-Сур в 13 км северо-западнее Хеврона.

Литература 
 Симфония с еврейскими и греческими указателями.

Ссылки 

Города Иудеи